Jan ze Szczekocin (zm. 1433) – kasztelan lubelski, wiślicki, starosta generalny Wielkopolski
 Jan ze Szczekocin (zm. 1462) – marszałek nadworny koronny, podkomorzy lubelski, stolnik lubelski, starosta grudziądzki